

Беллінгем — місто, штат Массачусетс
 Беллінгем — місто, штат Міннесота
 Беллінгем — місто, штат Вашингтон
 Беллінгем — переписна місцевість, штат Массачусетс